A Breznička településnév jelentései:

Ipolyberzence szlovákiai település szlovák neve a Poltári járásban
Kisberezsnye (Kisbreznica) szlovákiai település szlovák neve a Sztropkói járásban